Ясное — село в составе Сеченовского сельсовета Сеченовского района Нижегородской области.

История 
В 1962 г. указом Президиума Верховного Совета РСФСР село Свинуха переименовано в Ясное.

Население

Источники 

Населённые пункты Сеченовского района